

Тилай — річка в Кіровській області та Республіці Комі, права притока Лузи
 Тилай — селище, Мурашинський район, Кіровська область